Chicago kerületei

Ko~zigazgatas